Појам Марија од Бургундије може да се односи на:
Марија од Бургундије,
Марија од Бургундије, војвоткиња Савоје,
Марија од Бургундије, војвоткиња Клева,